9350 Waseda, asteroide
 Università di Waseda
 Waseda (metropolitana di Tokyo)